Хлори́д вана́дия:
 Хлорид ванадия(II) — VCl
 Хлорид ванадия(III) — VCl
 Хлорид ванадия(IV) — VCl

См. также 
 Оксихлорид ванадия(III) (VOCl) 
 Хлорид ванадила (оксидихлорид ванадия(IV), VOCl2)
 Окситрихлорид ванадия(V) (VOCl3)
 Хлорид диоксованадия(V) ((VO2)Cl) 

ванадий
Галогениды металлов